Don't Leave Me Now, canzone di Elvis Presley del 1957
Don't Leave Me Now, singolo dei Supertramp del 1982
Don't Leave Me Now, singolo delle Lollipop del 2001